Апальковское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Кромском районе Орловской области России. Административный центр — село Апальково.

Создано в 2004 году в границах одноимённого сельсовета. Расположено на северо-западе района.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения (сельсовета) входят 16 населённых пунктов:

Примечания 

Муниципальные образования Кромского района
Сельские поселения Орловской области